Anambodera är ett släkte av skalbaggar. Anambodera ingår i familjen praktbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Praktbaggar
Anambodera